Enric Oliva i Julià, alcalde de Reus als períodes 1903-1904 i 1909-1910
 Enric Oliva i Vilar (Roses, 1882 - Girona, 1931), flautista, professor de música i compositor